Koellreutter est un nom de famille germanique notamment porté par :

 Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), compositeur brésilien ;
  (1883-1972), juriste allemand.

Patronyme germanique